L'espressione soluzione finale può essere riferita a:

Soluzione finale della questione ebraica (in lingua tedesca Endlösung der Judenfrage), espressione usata dai nazionalsocialisti per indicare la deportazione e lo sterminio degli ebrei d'Europa negli anni 1940-1945
Soluzione finale, film diretto da Steve De Jarnatt (1988)
Soluzione finale, romanzo di Michael Chabon (2004)